Thomas Jäger  – schermidore tedesco
Thomas Jäger  – musicista svedese
Thomas Jäger (1976) – pilota automobilistico tedesco
Thomas Jäger (1994) – pilota automobilistico austriaco